Траге́дия ( от , «козлиный» и , «песня»):

 Трагедия — жанр в драматургии, киноискусстве и литературе.
 Древнегреческая трагедия.
 Человеческая трагедия.
 «Трагедия» — картина (1987) народного художника России Валерия Балабанова (1939—2009).